Флаг Таджикистана (Государственный флаг Республики Таджикистан; ) — один из символов государственного суверенитета Республики Таджикистан.

Описание 
Государственный флаг Республики Таджикистан представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх горизонтальных полос: верхней — красной, средней — белой и нижней — зелёной в соотношении между собой по ширине как 2:3:2. В центре флага изображена золотая стилизованная корона с полукругом из семи пятиконечных звёзд над ней.

Корона и полукруг из звёзд вписываются в прямоугольник, длина которого равна ширине белой полосы, а высота которого равна 4/5 ширины белой полосы. Пятиконечные звезды вписываются в условные окружности диаметром 3/20 ширины белой полосы и расположены по дуге условной окружности радиусом 1/2 ширины белой полосы.

Корона высотой 0,55 ширины белой полосы прогибается в основании по дуге радиусом 1,2 ширины белой полосы. Четыре дугообразных элемента, формирующие верх короны, венчаются в центре частью круга диаметром 0,2 ширины белой полосы.

Отношение ширины флага к его длине — 1:2.

Значения цветов и интерпретация символики 
При создании новых государственных символов Таджикистана руководствовались принципом историзма и преемственности. Флаг Таджикистана по своей красно-бело-зелёной цветовой гамме повторяет Флаг Таджикской ССР.

В соответствии с Положением о Государственном флаге Республики Таджикистан, принятым 24 ноября 1992 года, «Государственный флаг Республики Таджикистан является символом … нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции…». Рабочих символизирует красный цвет, крестьян — зелёный, интеллигенцию — белый.

Символика цветов флага Таджикистана уходит корнями в глубокую древность. Согласно Авесте, полноправное свободное население древнеиранского общества делилось на три сословия, каждое из которых ассоциировалось с определённым цветом:

 военная знать () — красный цвет — символ воинской доблести и самопожертвования во имя высоких идеалов, поэтому считается самым почитаемым и благородным;
 духовенство () — белый цвет — символизирует духовность, моральную чистоту и святость;
 свободные общинники (сословие скотоводов-земледельцев) () — зелёный цвет — символизирует природу, молодость и процветание.

По сей день на Памире красный цвет символизирует счастье, благополучие и радость, белый — чистоту и ясность, зелёный цвет — молодость и процветание.

Композиция цветов флага соответствует цветам на флаге Ирана, что обусловлено этнической, культурной и языковой близостью двух народов.

Цвета флага RGB:
 Красный 218,41,28
 Жёлтый 246,190,0
 Белый 255,255,255
 Зелёный 0,122,51

Кроме того, существует другая трактовка значений этих цветов, например:

 красный — свобода и независимость ();
 белый — мир и спокойствие ();
 зелёный — благоустроенность и процветание ().

Корона с полукругом из семи звёзд символизирует государственный суверенитет и независимость Республики Таджикистан.

Семь звёзд первоначально олицетворяли семь выдающихся персидско-таджикских поэтов (версия авторов флага), затем семь благих пространств арийского простора (версия первых интерпретаторов, связанных с таджикскими культурологическими элитами). В настоящее время семь звёзд обозначают семь историко-культурных областей современного Таджикистана:
 Согд;
 Зарафшан;
 Хисар;
 Рашт;
 Вахш;
 Хатлон;
 Бадахшан.

Президент Эмомали Рахмон в телевизионном обращении от 23 ноября 2010 в честь Дня Флага Таджикистана объяснил значения цветов Государственного флага Республики Таджикистан следующим образом:
«Цвета нашего национального флага выражают исторический путь народа Таджикистана, ценностей национальной культуры и политики. Красный цвет — символ борьбы, самоотверженности народа за свободу и независимость, белый цвет — символ счастья, чаяния и надежды и зелёный цвет — символ процветания, гордости и вечности. В середине флага расположено изображение короны и семи звезд, что является знаком исторических корней государственности независимого Таджикистана».

Исторические флаги Таджикистана 
Самое раннее упоминание об использовании знамён предками таджиков сохранилось в «Авесте». Так, например, в первой главе «Видевдата» Бактрия характеризуется как «прекрасная, с высоко поднятыми знамёнами» — «Bāxδīm srīrąm ərəδβō.drafšąm». Кроме того, в «Авесте» несколько раз упоминаются «развевающиеся на ветру „бычьи знамёна“» — «gaoš drafša-», а также «знамёна врагов ариев — иранцев».
Некоторые исследователи предполагают, что упомянутые в «Авесте» знамёна близки к известным «кавианским стягам» более позднего времени или к древнеримским «вексиллумам» — древкам с четырёхугольным красным полотнищем, подвешенным к поперечной перекладине наподобие современной церковной хоругви.

Деравш Кавиани 

Наиболее известным в истории таджикского народа «кавианским стягом» является «Деравш Кавиани».

По древней легенде, не вошедшей в «Авесту», но приведённой в «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси, «Деравш Кавиани» появился в ходе восстания иранцев под предводительством кузнеца Каве против иноземного узурпатора Заххака. Каве прикрепил свой кожаный кузнечный фартук к древку копья и под таким знаменем привел повстанцев к Фаридуну, законному наследнику царей из рода Пишдадидов — первой династии мифических царей Ирана. Фаридун счел знамя Каве знамением блага, украсил полотнище золотой четырёхлучевой звездой, драгоценными камнями и лентами красного, жёлтого и фиолетового цветов и назвал «Деравш Кавиани». Четырёхлучевая звезда дала стягу Фаридуна другое название — «Ахтар-и Кавиан» (Кавиева звезда).

Согласно преданию, Фаридун поделил мир между тремя своими сыновьями. Старшему Салму достался запад ойкумены (согласно другой традиции, крайний Восток — Китай), младшему Эраджу — Иран, а Туру, среднему сыну царя — северные земли, которые стали именоваться Тураном. Тур вместе с Салмом предательски убили Эраджа, заманив его в Туран. Фаридун, узнав о гибели любимого сына, не простил Тура и повелел вырыть грандиозный ров на границе между Ираном и Тураном, который превратился в реку Амударью. В наиболее распространённой версии иранского эпоса, зафиксированной в поэме Фирдоуси, туранцы, потомки Тура, изображены извечными антагонистами царей Иранского нагорья.

После раздела государства Фаридуна на три царства у каждого из них появилась своя символика: символом Ирана стало Солнце, символом Турана — Полумесяц:

«Деравш Кавиани» стал знаменем потомков Эраджа — Кеянидов — второй династии мифических царей Ирана, а впоследствии — государственным флагом Ирана при династиях Аршакидов (250 до н. э. — 224 год) и Сасанидов (224 год — 651 год).

«Деравш Кавиани» изображён в центре Штандарта Президента Республики Таджикистан как символ долговечности и исторической преемственности национальной государственности таджикского народа.

Ахеменидская империя 

Традиция использования авестийских «кавианских стягов» была продолжена в Ахеменидской империи (558—330 до н. э.). Штандарт Ахеменидов упоминается Ксенофонтом в «Анабасисе» (I, X) и «Киропедии» (VII, 1, 4) как «золотой орёл, поднятый на длинное копье». Изображения ахеменидских штандартов сохранились на настенных росписях дворца Ападана в Персеполе. При раскопках в столице Ахеменидов археологами была обнаружена металлическая пластина-штандарт красного цвета с каймой из красных, белых и зелёных треугольников, с изображением в центре золотого орла с распростёртыми крыльями, держащего в каждой лапе по золотому венку.

Символическая роль золота как солнечного металла, в то время как серебро соотносится с Луной, отчётливо прослеживается в древнеиранской культуре. Символика металлов была связана с делением общества у всех иранских народов на три сословия — воинов, жрецов и свободных общинников — земледельцев и скотоводов. По этой схеме царскому, или воинскому сословию (поскольку царь — обязательно воин и происходит из воинского сословия) соответствовали золото и красный цвет, а жреческому — серебро и белый цвет. Сословию свободных общинников первоначально соответствовал голубой, а впоследствии — зелёный цвет.

При Ахеменидах иранская армия использовала различные знамёна, в том числе «драконовые». По преданию, «драконовое» знамя было заимствовано ещё Киром от ассирийцев и бытовало у персов до Дария III. Победивший последнего Александр Македонский заимствовал эту эмблему на знамени для Македонского царства, а при покорении римлянами Македонии «драконовое» знамя перешло и к потомкам Ромула. Через посредство Византии знамя продолжало бытовать на Ближнем Востоке в средние века.

В 330 до н. э. под ударами армии Александра Македонского Империя Ахеменидов прекратило существование.

Династия Аршакидов 

Парфянская династия Аршакидов (250 до н. э. — 224 год), освободившая Иран от греко-македонской династии Селевкидов, с самого начала провозглашает связь своего рода с легендарными царями — авестийскими героями — о чём свидетельствует имя их божественного предка — Кави Аршана. Арриан упоминает также о том, что парфяне возводили свой род к ахеменидскому царю Артаксерксу II. Эта идея представить себя законными преемниками славных царей древности возникла, вероятно, ещё в начале I в. до н. э. (или ранее). Так, например, в парфянских документах, найденных в Нисе, упоминается виноградник Artaxšahrakān, который, по мнению издателей документов, «назван, вероятно, в честь легендарного предка Аршакидов Артаксеркса II».

Штандарт Аршакидов представлял собой квадратное полотнище из кожи, на котором была изображена четырёхлучевая звезда, прикреплённое на древке копья. Древко штандарта венчала фигура золотого орла с распростёртыми крыльями, держащего в каждой лапе по одному золотому шару. Золотой орёл, очевидно, заимствован из штандарта Ахеменидов, — остальное — из «Деравш Кавиани».

При Аршакидах парфянская армия использовала различные знамёна, в том числе шёлковые «драконообразные знамёна». По данным Шахнаме, личным знаменем парфянских царей было полотнище с изображением Солнца. Государственным флагом Ирана был имперский штандарт «Деравш Кавиани».

Сасанидская империя 

Сменившая Аршакидов персидская династия Сасанидов (224 год — 651 год) также возводила свой род к ахеменидским царям. Связь сасанидских монархов с Ахеменидами упоминается уже в первом варианте «Книги о деяниях Ардашира Папакана», который восходит к IV в; здесь отражена идея родственных связей основателя династии Сасана, с одной стороны с потомками Дария, с другой — с древними правителями Парса. В дальнейшем, в V в., сасанидские шаханшахи простирают свою генеалогию к авестийским «кавиям», включая, таким образом, в свой династический цикл и династию Кеянидов.

«Деравш Кавиани» в эпоху Сасанидов представлял собой четырёхугольное полотнище с четырёхлучевой звездой на древке, увенчанном позолоченным изображением орла с распростёртыми крыльями, держащим в каждой лапе по одному золотому шару.

Государственной религией империи Сасанидов был зороастризм. Инсигнии власти сасанидских шахиншахов, прежде всего корона каждого царя, имели сложную символику, связанную с зороастризмом. Как отмечает выдающийся советский ученый-иранист В. Г. Луконин, в сасанидских коронах отразилась символика таких божеств, как Ахура Мазда, Митра, Анахита и Веретрагна, и их ипостасей в виде изображений священных животных зороастризма. Одним из таких символов был полумесяц, который изображался на коронах сасанидских шахиншахов как центральная эмблема.

После арабского завоевания Ирана в 651 году полумесяц был заимствован последующими халифами и мусульманскими правителями, в том числе османскими султанами, из-за чего в Западной Азии постепенно стал восприниматься как символ Ислама.

Стоит также отметить, ни Пророк Мухаммед, ни другие ранние исламские правители не использовали полумесяц как религиозный символ.

Бухара 

Флаг Бухарского эмирата при эмире Музаффаре представлял собой прямоугольное светло-зелёное полотнище, на котором золотом вдоль древка было написано на  («Султан — тень Аллаха»), а вдоль свободного края — шахада на  («Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед Пророк Его»). Между надписями помещались золотые полумесяц и 5-конечная звезда над т. н. «рукой Фатимы» — символом пожелания счастья в исламской традиции. Кайма полотнища была оранжевая с чёрным орнаментом. Древко было зелёным и увенчивалось полумесяцем.

В Бухарском музее краеведения хранится зелёный флаг с полумесяцем, тремя звёздами и рукой Фатимы. Датируется началом XX века.

2 сентября 1920 года Бухарский эмират был ликвидирован, а на её территории возникла Бухарская Народная Советская Республика, в состав которой входили центральная, южная и юго-восточная части Таджикистана.

В соответствии со статьёй 79 Конституции БНСР, принятой и утверждённой 23 сентября 1921 года II Всебухарским Курултаем: "Государственный флаг Б. Н. С. Р. состоит из двух параллелей сшитых полотнищ: верхнего — зелёного цвета и нижнего — красного, с изображением посреди их золотого серпа полумесяца, внутри которого находится золотая пятиконечная звезда. На верхнем зелёном полотнище в левом его углу у древка помещены буквы Б.Н.С.Р.

14 августа 1923 года чрезвычайная сессия Всебухарского ЦИК Советов приняла декрет № 21 «Об изменении некоторых статей Конституции Б. Н. С. Р.», которым было установлено:

«1. Внести в текст Конституции Б. Н. С. Р. нижеследующие изменения:
…
ж) изменить вид флага БНСР, уничтожив зелёное полотнище и оставив только красное с изображением посредине государственного Герба Б. Н. С. Р.».

БНСР решением V Всебухарского курултая Советов от 19 сентября 1924 года была переименована в Бухарскую Социалистическую Советскую Республику.
27 октября 1924 года вторая сессия ЦИК Союза ССР своим постановлением «О национально-территориальном размежевании Средней Азии по принципу самоопределения национальностей» утвердила национально-государственное размежевание и создание новых ССР, автономной ССР и автономных областей (Узбекской ССР с Таджикской АССР, Туркменской ССР, Кара-Киргизской и Кара-Калпакской автономных областей в составе РСФСР; Сырдарьинская и Семиреченская области были переданы в автономную Киргизскую ССР в составе РСФСР).

Бухарская ССР была упразднена, её территория включена в состав Туркменской ССР и Узбекской ССР с входившей в её состав Таджикской АССР.

Таджикская АССР 

Таджикская Автономная Социалистическая Советская Республика была образована 14 октября 1924 года. В соответствии с постановлением Президиума ЦИК Таджикской АССР от 23 февраля 1929 года, Государственный флаг Таджикской АССР представлял собой красное (алое) полотнище с изображением на его левой стороне в углу у древка государственного герба Таджикской АССР.

Государственный герб Таджикской АССР состоял из золотых доса (таджикского серпа) и молота, положенных крест накрест рукоятками книзу и расположенных в лучах золотого солнца, окружённых венком из колосьев пшеницы справа и веткой хлопчатника с раскрытыми коробочками слева на оранжевом фоне. Внизу надпись на русском языке: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Сверху по-таджикски надпись на  («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»).

В соответствии со статей 105 Конституции Таджикской АССР 1929 года, Государственный флаг Таджикской АССР представлял собой красное (алое) полотнище с изображением на его левой стороне в углу у древка Государственного герба Таджикской АССР.

Государственный герб Таджикской АССР состоял из доса (таджикский серп) и молота в золоте положенных крест накрест рукоятками книзу и расположенных на пятиконечной звезде, на которой в синем небе освещено золотыми лучами золотого солнца, восходящего из-за покрытых снегом гор. Звезда окружена венцом из колосьев пшеницы справа и веткой хлопчатника с открытыми коробочками слева на оранжевом фоне. Венец перевит внизу лентой красного (алого) цвета. Под звездой надпись на русском языке: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Сверху звезды надпись по-таджикски на персидском письме и на латинизированном таджикском письме: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Внутренний рисунок герба окружен золотой лентой в виде полумесяца рожками вверх. Три надписи расположены одна над другой на этой ленте: в персидском письме, в латинизированном таджикском письме и на русском языке: «Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика». Все эти три надписи расположены полукругом на золотой ленте в форме полумесяца.

Таджикская ССР 

12 июня 1929 года ЦИК СССР своим постановлением преобразовал Таджикскую АССР в Таджикскую ССР. 16 октября 1929 года Таджикская АССР была преобразована в Таджикскую ССР, 5 декабря 1929 года непосредственно вошла в СССР.

Флаг Таджикской ССР — республиканский символ Таджикской ССР. Последняя редакция флага утверждена 20 марта 1953 года.

До этого применялся красный флаг с золотыми серпом и молотом и надписью кириллицей на русском (Таджикская ССР) и таджикском (РСС Тоҷикистон) языках в левом верхнем углу.

В Конституции Таджикской ССР (1978) флаг был описан так:

«Статья 170. Государственный флаг Таджикской Советской Социалистической Республики представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из четырёх горизонтально расположенных цветных полос; верхней полосы красного цвета, составляющей половину ширины флага; белой полосы, составляющей одну пятую ширины флага; зелёной полосы, составляющей одну десятую ширины флага и нижней полосы, красного цвета, составляющей одну пятую ширины флага. На верхней красной части полотнища флага, у древка, изображены золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамлённая золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине 1:2».

Проекты флага Таджикистана 1992 года

В книге рекордов Гиннесса 
В начале сентября 2011 года Таджикистан сделал свой вклад в Книгу рекордов Гиннесса. На торжественной церемонии в Душанбе, посвящённой 20-летию независимости Таджикистана, государственный флаг был вознесён на самый высокий в мире флагшток высотой 165 метров (предыдущий рекорд высотой 162 м принадлежал Азербайджану). Флаг имеет размеры 60 на 30 метров и весит как минимум 700 килограммов. (Эти размеры не побили рекорд Азербайджана, размеры флага которого 70 на 35 метров). В настоящее время он занимает второе место по рекорду.

В филателии

См. также 

 История Таджикистана
 Флаг Таджикской ССР
 Герб Таджикистана
 Штандарт Президента Республики Таджикистан
 Паниранские цвета

Примечания

Библиография 
 Arrian. Parthica, fr. −1 — Syncellus, c. 539. Цит. по: Луконин В. Г. Древний и раннесредневековый Иран. М.: «Наука», 1987. 295 стр.
 Bahar, Mehrdad. Pizhuhishi dar asatir-i Iran (Para-i nukhust va para-i duyum). Tehran: Agah, 1375 [1996]. ISBN 964-416-045-2.
 Gharib B. Sogdian Dictionary (Sogdian-Persian-English). — Tehran: Farhangan Publications, 1995. ISBN 964-5558-06-9
 Hasandust, Mohammad. An etymological dictionary of Persian language. Tehran: Iranian Academy of Persian language and literature, 2004. ISBN 964-7531-28-1. Vol. I, p. 258
 Horn, Etymologie, no. 553; AirWb., col. 771
 Khaleghi-Motlagh, Djalal. DERAFŠ-E KĀVĪĀN. Encyclopedia Iranica. 1st Edition. 2007.
 Kaveh Farrokh, Angus McBride. Sassanian Elite Cavalry AD 224—642. 1st Edition. Osprey Publishing, 2005. 64 p. ISBN 1-84176-713-1, ISBN 978-1-84176-713-0
 Shahbazi A. Sh. Parthian Army
 Schmitt, Rüdiger. Compendium Linguarum Iranicarum, 1989. перевод на персидский язык под ред. Хасана Резаи-Багбиди. — Тегеран: «Какнус», 1382 г. / 2004 г. ISBN 964-311-403-1
 W.Trembicky, Flags of Non-Russian peoples under Soviet Rule, The Flag Bulletin, VIII:3, Lexington, 1969, P.121

 Видевдад, 1.7
 Гафуров Б. Г. Таджики: Древнейшая, древняя и средневековая история. ИВАН СССР, Наука, М. 1972.
 Дьяконов И. М., Лившиц В. А. Документы из Нисы I в. до н. э. (предварительные итоги работы). М., 1960. (XXV Международный конгресс востоковедов).
 Зоолишоева Ш. Ф. Символика цвета в шугнано-рушанской национальной одежде // Языки и этнография «Крыши мира». СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2005. — 112 с. — 
 Ксенофонт, Анабасис. Кинга I, Глава X.
 Литвинский Б. А. (ред.), Ранов В. А. История таджикского народа. Т. 1 — Древнейшая и древняя история. АН РТ, Душанбе, 1998.
 Луконин В. Г. Древний и раннесредневековый Иран. М.: «Наука», 1987. 295 стр.
 Ревницев М. В. К вопросу о скрытой символике флага и гербов Республики Таджикистан // «Гербовед» № 63, 3’2003. 160 стр., 8 цв. вкл. — С. 79-84.
 Сапрыков В. Новый герб и флаг Таджикистана // «Наука и жизнь» № 10, 1993.
 Советова О. С., Мухарева А. Н. Об использовании знамён в военном деле средневековых кочевников (по изобразительным источникам) // Археология Южной Сибири. Вып. 23. (Сб. к 60-летию В. В. Боброва) Кемерово: 2005.
 Шозимов П., Год арийской цивилизации в Таджикистане: к вопросу о национальной самоидентификации. 20.09.2006
 Центральный Государственный архив Республики Узбекистан, ф. Р-47, оп.1, д.1, л.248
 Центральный Государственный архив Республики Узбекистан, ф. Р-47, оп.1, д.186, л.26 (оборот)
 Ясна, 10.14
 Ясна, 57.25; Яшт 1.11, 4.3, 8.56

Ссылки 
 Флаги Таджикистана (vexillographia.ru)

Флаг
Таджикистан
Флаги-триколоры